«Чанчжэн-9» — проектируемая китайская сверхтяжёлая ракета-носитель (РН), разрабатываемая Китайской Академией технологии ракет-носителей (CALT).

По информации, представленной на международном аэрокосмическом конгрессе в 2013 году, планируется создание сверхтяжёлой ракеты-носителя, превосходящей американские «Сатурн 5» и SLS. 
Разрабатываемый носитель будет выводить массу полезной нагрузки до 133 тонн на низкую опорную орбиту (НОО) и до 50 тонн на геостационарную орбиту (ГСО). 

Рассматриваются два альтернативных варианта ракеты-носителя: схема A — с керосино-кислородными и схема B — с твердотопливными ускорителями первой ступени.

Характеристики

Ракеты-носители аналогичного класса 
  Сатурн-5
  Н-1
  Энергия
  Арес-5
  SLS

Ссылки 
 В Китае решили создать огромную многоразовую ракету наподобие Starship Илона Маска // 3DNews Daily Digital Digest, 22.07.2022

Примечания 

Ракеты-носители Китая